Rossignol in lingua francese significa "usignolo"; alla parola possono inoltre corrispondere vari significati:

Aziende 
 Skis Rossignol  – aziende produttrice di attrezzature sportive francese

Musica 
 Le rossignol  – opera teatrale di Igor' Fëdorovič Stravinskij del 1914
 Le Rossignol brabançon  – raccolta di canti popolari belgi del XVII secolo

Persone 
 Antoine Rossignol (1600-1682) – crittologo francese
 Louis Rossignol (1694-1739) – calligrafo francese
 Jean Antoine Rossignol (1759-1802) – generale francese
 Jules Rossignol (fl. 1900) – schermidore francese
 André Rossignol (fl. 1923-1928) – pilota automobilistico francese
 André Rossignol (fl. 1930) – schermidore francese
 Felix Rossignol (1920-1981) – hockeista su ghiaccio canadese
 Philippe Lando Rossignol (fl. 1956-1957) – musicista congolese
 Michelle Rossignol (1940) – attrice canadese
 Rino Morin Rossignol (1950) – scrittore canadese
 Joseph Rossignol (1952) – politico francese
 Laurence Rossignol (1957) – politica francese
 Gilles Rossignol (?) – orientalista francese
 Dan Rossignol (?) – medico statunitense

Geografia

Belgio 
 Rossignol  – ex comune belga incorporato nel comune di Tintigny nella provincia del Lussemburgo (Vallonia)

Canada 
 Lago Rossignol  – lago della Nuova Scozia

Francia 
 Rossignol  – ex comune francese incorporato nel comune di Gout-Rossignol nel dipartimento della Dordogna (Aquitania)
 Rossignol  – ex comune francese incorporato nel comune di Essertaux nel dipartimento della Somme (Piccardia)

Stati Uniti d'America 
 Rossignol  – località abitata della parrocchia di Calcasieu (Louisiana)